DC ima več pomenov:

kratica za enosmerni tok
v angleškem jeziku District of Columbia pomeni Zvezno okrožje Kolumbija
glasbeni izraz da capo v italijanščini pomeni od začetka
David Coulthard, britanski dirkač
kratica za italijansko politično stranko Democrazia Cristiana